Camptown steht für
Camptown (Lesotho), Verwaltungsbezirk
Camptown (Scottish Borders), Ort in Schottland
Siehe auch:
Campton
Camp Township